Fuad I, (Gizeh, 1868 – El Caire, 1936), sultà i rei d'Egipte.
 Fuad II (1952), rei d'Egipte i Sudan.
 Fuad Paixà (Istanbul, 1815 - Niça, 1869) gran visir otomà.